Холлингбери () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1963) — британский политик, член Палаты общин (2010—2019).
  (ум. 1792) — англиканский священник, архидиакон Чичестера (1771—1792), член Королевского общества (с 1783).